Sezona Formule 1 1983 je bila štiriintrideseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 13. marca 1983 z dirko za Veliko nagrado Brazilije, končala pa 15. oktobra 1983 s petnajsto dirko sezone za Veliko nagrado Južne Afrike. Dirkaški naslov je osvojil Brazilec Nelson Piquet, moštvenega pa Ferrari.

Dirkači in moštva
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1983.

Rezultati

Velike nagrade

Moštva

Dirkači

Druge pomembne dirke
Te dirke niso štele za naslov prvaka, vendar so vseeno imele kar velik pomen.

1983
1983 v športu